Кинг-Конг — кинематографический персонаж, гигантская обезьяна.

 Фильмы

 Персоналии
 Кинг-Конг — прозвище Христиана Линдманса, голландского двойного агента во время Второй мировой войны.
 Кинг-Конг Банди (настоящее имя Кристофер Палльес; 1957—2019) — американский профессиональный рестлер и актёр.